Шайда — фамилия.

Известные носители 
 Шайда, Павел (род. 1982) — американский актёр
 Шайда, Сергей Семёнович (род. 1980) — украинский футболист